Дискографія італійського тенора та кроссовер артиста Андреа Бочеллі, складається з тринадцяти поп і класичних студійних альбомів, які включають в себе один святковий альбом; 2 збірних альбоми; 26 синглів; чотири спільних альбома; 9 завершених оперних записів; і 8 концертних альбомів.

Альбоми 

 1994: Il Mare Calmo della Sera

 Il Mare Calmo Della Sera
 Ave Maria No Morro
 Vivere (з )
 Rapsodia
 La Luna Che Non C'e
 Caruso
 Miserere
 Panis Angelicus
 Ah, La Paterna Mano (from 'Macbeth')
 E Lucean Le Stelle (from 'Tosca')
 La Fleur Que Tu M'Avais Jetee (from 'Carmen')
 L'Anima Ho Stanca (from 'Adriana Lecouvreur'
 Sogno

 1995: Bocelli

 Con Te Partiro
 Per Amore
 Macchine Da Guerra
 E Chiove
 Romanza
 The Power of Love
 Vivo Per Lei (з Джорджією)
 Le Tue Parole
 Sempre Sempre
 Voglio Restare Cosi
 Vivo Per Lei (з )

 1995: Viaggio Italiano

 Nessun Dorma
 Lamento di Federico
 Ah, la paterna mano
 La donna e mobile
 Una furtiva lacrima
 Panis angelicus
 Ave Maria
 O Sole Mio
 Core n'grato
 Santa Lucia luntana
 I' te vurria vasa
 Tu, 'ca nun chiagne!
 Marinarello
 Piscatore 'e Pusilleco
 Message Bocelli
 Adeste Fideles

 1997: Romanza

 Con Te Partiro
 Vivere (з )
 Per Amore
 Il Mare Calmo Della Sera
 Caruso
 Macchine Da Guerra
 Le Tue Parole
 Vivo Per Lei (з Джорджією)
 Romanza
 La Luna Che Non C'e
 Rapsodia
 Voglio Restare Cosi
 E Chiove
 Miserere (Наживо) (з )
 Con Te Partiro (з Сарою Брайтман)

 1997: Aria — the opera album

 Questa O Quella (Verdi — Rigoletto)
 Che Gelida Manina (Puccini — La Boheme)
 Recondita Armonia (Puccini — Tosca)
 E Lucevan Le Stelle (Puccini — Tosca)
 Addio, Fiorito Asil (Puccini — Madama Butterfly)
 Come Un Bel Di Di Maggio (Girodano — Andre Chénier)
 A Te, O Cara (Bellini — I Puritani)
 Di Rigori Armato Il Seno (Strauss — Der Rosenkavalier)
 Amor Ti Vieta (Girodano — Fedora)
 Ch'ella Mi Creda (Puccini — La Fanciulla Del West)
 Cielo E Mar! (Ponchielli — La Gioconda)
 La Dolcissima Effigie (Cilea — Adriana Lecouvreur)
 Musetta! Testa Adorata (Puccini — La Boheme)
 Tombe Degli Avi Miei (Donizetti — Lucia Di Lammermoor)
 Pourquoi Me Reveiller (Massenet — Werther)
 La Fleur Que Tu M'avais Jetee (Bizet — Carmen)
 Pour Mon Ame (Donizetti — La Fille Du Regiment)

 1999: Sogno

 Canto Della Terra
 The Prayer (з Селін Діон)
 Sogno
 'O Mare e Tu (з )
 A Volte Il Cuore
 Cantico
 Mai Piu' Cosi' Lontano
 Immenso
 Nel Cuore Lei (з Еросом Рамаззотті)
 Tremo e T'amo
 I Love Rossini
 Un Canto
 Come Un Fiume Tu
 A Mio Padre (6 Maggio 1992)

 1999: Sacred Arias

 Caccini: Ave Maria
 Mascagni: Sancta Maria
 Bach/Gounod: Ave Maria
 Schubert: Ave Maria
 Franck: Panis angelicus
 Rossini: Cujus animam
 Verdi: Ingemisco
 Mozart: Ave verum Corpus
 Handel: Der Engel
 Frondi tenere … Ombra mai fu
 Niedermeyer: Pieta, Signore
 Rossini: Domine Deus
 Schubert: Mille cherubini in coro
 Gruber: Silent night
 Adeste fideles (O come, all ye faithful)
 Lecot: Gloria a te, Cristo Gesu

 2000: Verdi

 Di Quella Pira (Il Trovatore)
 Ah, Si, Ben Mio (Il Trovatore)
 La Donna è Mobile (Rigoletto)
 Di' Tu Se Fedele (Un Ballo In Maschera)
 Ma Se M'è Forza Perderti (Un Ballo In Maschera)
 Ella Mi Fu Rapita! (Rigoletto)
 Possente Amor Mi Chiama (Rigoletto)
 Celeste Aida (Aida)
 De' Miei Bollenti Spiriti (La Traviata)
 Oh Mio Rimorso! (La Traviata)
 La Mia Letizia Infondere Vorrei (I lombardi)
 Merce, Diletti Amici
 Lo la Vidi E Il Suo Sorriso
 Quando le Sere Al Placido
 La Vita Inferno All'infelice

 2000: Puccini: La Boheme

 Questo Mar Rosso mi ammollisce e assidera
 Pensier profondo!
 Abbasso, abbasso l'autor
 Si può?
 Io resto per terminar l'articolo
 Non sono in vena
 Si sente meglio?
 Che gelida manina
 Si Mi chiamano Mimi
 Ehi! Rodolfo!
 O soave fanciulla
 Aranci, datteri, caldi i marroni!
 Chi guardi?
 Questa è Mimi
 Viva Parpignol!
 Allegri, e un toast
 Quando me'n vo'
 Il conto?
 Ohè, là, le guardie! Aprite!
 Sa dirmi, scusi, qual'è l'osteria
 Mimi! — Speravo di trovarvi qui
 Marcello Finalmente!
 Mimi è una civetta
 Mimi è tanto malata
 Mimi de serra è fiore
 Donde lieta usci al tuo grido d'amore
 Dunque è proprio finita!
 In un coupè? — Con pariglia e livree
 O Mimi, tu più non torni
 Che ora sia?
 Gavotta! Minuetto! Pavanella! Fandango!
 C'è Mimi!
 Vecchia zimarra, senti
 Sono andati? Fingevo di dormire
 Oh Dio! Mimi!
 Che ha detto il medico?

 2001: Requiem (Verdi)

 I. Requiem
 II. Dies irae
 II. Dies irae: Tuba mirum
 II. Dies irae: Liber scriptus
 II. Dies irae: Quid sum miser
 II. Dies irae: Rex tremendae majestatis
 II. Dies irae: Recordare
 II. Dies irae: Ingemisco
 II. Dies irae: Confutatis
 II. Dies irae: Lacrimosa
 III. Offertorio
 IV. Sanctus
 V. Agnus Dei
 VI. Lux aeterna
 VII. Libera me

 2001: Cieli di Toscana

 Melodramma
 Mille Lune Mille Onde
 E Sara a Settembre (Someone Like You)
 Chiara
 Mascagni
 Resta Qui
 Il Mistero Dell'Amore
 Se La Gente Usasse Il Cuore
 Si Volto
 L'Abitudine (з Хеленою Хелвіг)
 L'Incontro
 E Mi Manchi Tu
 Il Diavolo e L'Angelo
 L'Ultimo Re
 Tornera La Neve [Bonus Track]

 2002: Sentimento

 En Aranjuez Con Tu Amor
 Mattinata
 Barcarolle
 L'Alba Separa Dalla Luce L'Ombra
 Sogno D'Amore
 La Serenata
 L'Ultima Canzone
 Malia
 La Danza
 Ideale
 Sogno
 Plaisir D'Amour
 Musica Proibita
 Occhi Di Fata
 A Vucchella
 Vorrei Morire!
 Non T'Amo Piu (Tosti)
 Vaghissima Sembianza

 2003: Puccini: Tosca

 Ah Finalmente
 E Sempre Lava Angelus Domi
 Dammi I Colori Recondita Armonia
 Voi Cavaradossi
 Mario! Mario! Mario! Son Qui!
 E Buona La Mia Tosca
 Sommo Guibilo Eccellenza
 Un Tal Baccano In Chiesa! Bel Rispetto!
 Or Tutto Ei Chiaro … Mario! Mario!
 Tre Sbirri Una Carrozza
 Tosca E' Buon Falco
 Ha Piu Forte Sapore La Conquista
 O Galantuomo Come Ando' La Caccia?
 Ov' E' Angelotti? Mario Tu Qui?
 Sciarrone Che Dice Il Cavalier
 Orsui Tosca Parlate
 Flora Amore
 Vittoria! Vittoria!
 Quanto Quanto Il Prezzo!
 Vissi D'Arte
 Chi E' La?
 Io Tenni La Promessa
 Prelude — Io De Sospiri
 Mario Cavaradossi A Voi
 E Lucevan Le Stelle
 Ah Franchigia A Floria Tosca
 O Dolci Mani! L'Ora Son Pronto!
 Come E' Lunga L'Attesa
 Presto, Su! Mario! Mario!

 2004: Andrea

 Dell'Amore Non Si Sa
 L'Attesa
 Un Nuovo Giorno
 Tu Ci Sei
 Semplicemente (Canto Per Te)
 Liberta
 Per Noi
 Le Parole Che Non Ti Ho Detto
 Sin Tu Amor (з Маріо Рейесом)
 Sempre O Mai
 In-Canto
 Quante Volte Ti Ho Cercato
 Domani
 Go Where Love Goes (з Холлі Стелл)
 When A Child Is Born
 Dell'Amore Non Si Sa (з Гейлі Вестенра)

 2005: Massenet: Werther

 Prelude
 Assez! Assez! Noel! Noel! Jesus vient de naitre
 Alors, c'est bien ici la maison du Bailli?
 Jesus vient de naitre! Charlotte! Charlotte!
 O spectacle ideal d'amour et d'innocence
 Sophie! Albert! Toi de retour!
 Elle m'aime elle pense a mio!
 Interlude orchestral
 Mais vous ne saez rien de moi
 Reve! Extase! Bonheur!
 Prelude Deuxieme Acte
 Trois Mois Voici trois mois que nous sommes unis!
 Un autre est son epoux!
 Au bonheur dont mon ame est pleine, ami
 Frere, voyez le beau bouquet!
 Ai-je dit vrai?
 Oui, ce qu'elle m'ordonne pur son reps, je le ferai
 Mas venez donc!
 Prelude
 Werther! Ces lettres ah! je les relis sans cesse
 Bonjour, grande soeur!
 Va! Laisse couler mes larmes
 Ah! Mon courage m'abandonne!
 Oui, c'est moi! Je reviens
 Toute mon ame est la!
 Ah! moi! moi! dans ses bras!
 Werther est de retour; on l'a vu revenir
 La nuit de Noel
 Wether! Rien!
 Qui parle? Charlotte, Ah!
 Et moi, Werther, et moi je t'aime
 Noel!, Noel!, Noel!
 Ah Ses yeux se ferment

 2006: Under The Desert Sky

 Besame Mucho (Наживо)
 Cuando Me Enamoro (Наживо)
 Estate (з Крісом Ботті)
 September Morn (Наживо)
 Can't Help Falling In Love (з Кетрін МакФі)
 Canzoni Stonate (з Стіві Вандером) (edit)
 Momentos (Наживо)
 Somos Novios (It's Impossible) (Наживо)
 The Prayer (з ) (Наживо)

 2006: Leoncavallo: Pagliacci

 Introduzione
 Si puo Si Puo
 Son qua! Ritornano…
 Un grande spettacolo a ventitre ore
 Un tal gioco, credetemi
 I zampognari! … Don, din, don
 Qual fiamma avea nel guardo!
 Stridono lassu
 Sei la! Credea che te ne fossi andato
 Nedda! — Silvio, a quest'ora, che imprudenza..
 Decidi il mio destin
 Non mi tentar!
 E allor perche, di'
 Cammina adagio e li sorprenderai
 Derisione e scherno!
 Recitar! … Vesti la giubba
 Intermezzo
 Ohe! … Ohe! Presto, affrettiamoci
 Pagliaccio, mio marito
 O Colombina, il tenero fido Arlecchin e a te vicin!
 E dessa! Dei, com'e bella!
 Arlecchin! — Colombina!
 Versa il filtro ne la tazza sua
 No, Pagliaccio non son
 Sperai, tanto il delirio accecato m'aveva, se non amor, pieta… merce!
 Suvvia, cosi terribile davver non ti credeo!

 2006: Verdi: Il Trovatore

 All Erta All Erta
 Di Due Figli
 Che Piu T'arresti
 Tacea La Notte Quanto narrasti di Turbamento
 Di Tale Amor
 Tacea La Notte
 Deserto Sulla Terra
 Infida Qual Voce
 Di Geloso Amor Sprezzato Un Instante Almen Dia Loco
 Vedi Le Fosche Notture Spoglie Anvil Chorus
 Stride La Vampa
 Mesta La Tua Canzon
 Soli Or Siamo Condotta Ell era in Ceppi
 Non Son Tue Figlio
 Mal Reggendo All aspro Assalto
 L'usato Messo Ruiz Invia
 Perigliarti Ancor Languente
 Tutto Deserto
 Il Balen Del Suo Sorriso
 Qual Suono Oh Cie
 Per Me Ora Fatale I Tuo Momenti Affretta
 Ah Se L'error T'ingombra
 Perche Piangete
 E Deggio E Posse Crederlo
 Or co' dadi, ma fra poco giocherem ben altro gioco
 Squilli, echeggi la tromba guerriera
 In braccio al mio rival! Che fu? Innanzi, o strega
 Giorni poveri vivea Tu vedi chi l'infame, orribil opra commettea
 Deh, rallentate, o barbari, le acerbe mie ritorte
 Quale d'armi fragor poc'anzi intesi?
 Ah! Si, Ben Mio; Coll'essere Io Tuo, Tu Mia Consorte
 L'Onda De Suoni Mistici La Zi
 Di quella pira l'orrendo foco All'armi! all'armi!
 Siam giunti ecco la torre
 D'amor sull'ali rosee vanne, sospir dolente
 Miserere Quel suon, quelle preci solenni Ah, che la morte ognora è tarda nel venir Voci interne
 Tu vedrai che amore in terra mai del mio non fu più forte
 Udiste? Come albeggi, la scure al figlio, ed alla madre il rogo
 A Te Davanti Qual Voce!
 Mira, di acerbe lagrime spargo al tuo piede un rio
 Vivra! contende il giubilo i detti a me, Signore
 Madre? non dormi? Vedi? le sue fosche impronte
 Si; la stanchezza m'opprime, o figlio
 Che! non m'inganna quel fioco lume?
 Parlar Non Vuoi?
 Ti scosta -Non respingermi
 Prima che d'altri vivere io volli tua morir! Sia tratto al ceppo!

 2006: Amore

 Amapola
 Besame Mucho
 Les Feuilles Mortes (Autumn Leaves)
 Mi Manchi (з Кенні Джі)
 Somos Novios (It's Impossible) (з Крістіною Агілерою)
 Canzoni Stonate (з Стіві Вандером)
 Solamente Una Vez
 Jurame
 Pero Te Extrano
 Momentos
 L'Apputamento (Sentado A'Beira Do Caminho)
 Cuando Me Enamoro
 Estate (з Крісом Ботті)
 Can't Help Falling In Love (Наживо)
 Because We Believe
 Somos Novios (Solo Version)

 2007: Mascagni: Cavalleria Rusticana

 Preludio
 O Lola ch'ai di latti la cammisa
 Introduzione
 Gli aranci olezzano
 Dite, Mamma Lucia
 Il cavallo scalpita
 Beato voi, compar Alfio
 Regina Coeli, laetare
 Inneggiamo, il Signor non e morto
 Voi lo sapete, o mamma
 Tu qui, Santuzza
 Fior di giaggiolo
 Turiddu, e passato Alfio
 Ah! lo vedi, che hai tu detto
 No, no, Turiddu
 Oh! Il Signore vi manda, compar Alfio!
 Turiddu mi tolse, mi tolse l'onore
 Intermezzo
 A casa, a casa, amici…Comare Lola
 Intanto, amici, qua, beviamone un bicchiere!
 A voi tutti, salute!
 Compar Alfio…Lo che il torto e mio
 Mamma! Mamma, quel vino e generoso
 Addio!

 2007: The Best of Andrea Bocelli: Vivere

 La Voce Del Silenzio
 Sogno
 Il Mare Calmo Della Sera
 Dare To Live (Vivere) (з Лаурою Паузіні)
 Canto Della Terra
 A Te (з Кенні G)
 Besame Mucho
 Mille Lune Mille Onde
 Time To Say Goodbye (Con Te Partiro) (з Сарою Брайтман)
 Io Ci Saro (з Лан Лан)
 Romanza
 Vivo Per Lei (з Джорджією)
 Melodramma
 Bellissime Stelle
 The Prayer (з Селін Діон)
 Because We Believe (з )
 Italia (з Крісом Ботті)

 2008: Incanto

 Un Amore Cosi Grande (з Веронікою Берті)
 'O Surdato 'Nnammurato
 Mamma
 Voglio Vivere Cosi
 Santa Lucia
 Funiculi' Funicola'
 Because
 Vieni Sul Mar!
 Granada
 Era De Maggio (з Анною Бонітатібус)
 A Marechiare
 …E Vui Durmiti Ancora
 Non Ti Scordar Di Me
 Pulcinella

 2008: Vivere — Live In Tuscany

 Italia (з Крісом Ботті) (Наживо)
 La Voce Del Silenzio (з Елізою) (Наживо)
 Medley: Besame Mucho-Somos Novios-Can't Help Falling In Love (Наживо)
 Canto Della Terra (з Сарою Брайтман) (Наживо)
 Mille Lune Mille Onde (Наживо)
 Romanza (Наживо)
 Se La Gente Usasse Il Cuore
 Domani

 2009: My Christmas

 White Christmas
 Angels We Have Heard on High
 Santa Claus Is Coming To Town
 The Christmas Song
 The Lord's Prayer
 What Child Is This
 Adeste Fideles
 O Tannenbaum
 Jingle Bells
 Silent Night
 Blue Christmas
 Cantinque De Noel
 Caro Gesu Bambino
 I Believe
 God Bless Us Everyone

 2011: Notte Illuminata (тільки в цифровому форматі)

 La Speme Ti Consoli
 Where E'er You Walk
 Sound An Alarm
 Dimmi Ben Mio Che M'ami
 L'amante Impaziente
 Beato Quei Che Fido Amor
 Ich Liebe Dich
 Der Engel
 Oh, Quand Je Dors
 Zueignung
 Mai
 Chanson D'amour
 Apres Un Reve
 La Lune Blanche Luit Dans Les Bois
 Le Secret
 Mandoline
 Hynne A La Nuit
 A La Madone
 Invocation
 La Reine Du Matin

Дуети 
 1995: Vivo per lei (з Джорджією)
 1996: Vivo per lei/Vivo por ella (з Мартою Санчез)
 1996: Con te partiro/Time to Say Goodbye (з Сарою Брайтман)
 1997: Vivo per lei/Ich lebe fur sie (з )
 1997: Vivo per lei/Je vis pour elle (з Елен Сегара)
 1999: The Prayer (з Селін Діон)
 2001: L'Abitudine (з Хеленою Хелвіг)
 2006: Somos Novios (It's Impossible) (з Крістіною Агілерою)
 2006: Because We Believe (з )
 2006: Ama credi e vai (з Джианою Нанніні)
 2007: Dare to live (з Лаурою Паузіні)
 2008: Vive Ya (з Лаурою Паузіні)
 2009: What Child Is This (з Мері Дж. Блайдж)
 2010: Bridge over Troubled Water (з Мері Дж. Блайдж)

Відеодиски DVD 
 1998: A Night in Tuscany
 2000: Sacred Arias: The Home Video
 2001: Tuscan Skies (Cieli di Toscana)
 2006: Credo: John Paul II
 2006: Under the Desert Sky
 2008: Vivere Live in Tuscany
 2008: Incanto The Documentary
 2009: My Christmas Special

Опери 
 2000: La Bohème
 2003: Tosca
 2004: Il Trovatore
 2005: Werther
 2006: Pagliacci
 2007: Cavalleria Rusticana
 2008: Carmen
 2010: Andrea Chénier

Бочеллі, Андреа